AGQ – codice aeroportuale IATA dell'Base aerea di Agrinion, Agrinon, Grecia